Ли — используется как имя собственное в русских текстах для передачи различных англоязычных (Lee, Leigh), китайских (Li) и других имён и названий. Может означать:

  — фамилия народов юго-восточной Азии, Норвегии и Великобритании.
 Ли — корейская династия.
 Ли — марка американской джинсовой одежды.
 Ли — частица или союз, неизменяемое. Ставится после ремы (также ль).

Техника 
 Ли — американский средний танк периода Второй мировой войны.
 Ли-2 — советский военно-транспортный самолёт.
 M3 «Ли» () — средний танк США периода Второй мировой войны.

Космос 
 Ли — останки древнего крупного ударного кратера на юго-западном побережье Моря Влажности на видимой стороне Луны.
 (954) Ли — астероид, открытый в 1921 году.

Топоним 
 Ли Вэлли — крупнейший парк Лондона.

Населённые пункты 
 Великобритания
 Ли (Бэкингемшир)
 Ли (Девон)
 Ли (Ланкашир)
 Ли (Хэмпшир)
 Ли (Шропшир, округ Моррисон)
 Ли — деревня в Уилтшире.
 Ли — город в графстве Большой Манчестер.
 Ли — район юго-восточного Лондона.

 США
 Ли — муниципалитет, расположенный в округе Мэдисон, штат Флорида.
 Ли — тауншип, округ Белтрами, Миннесота.
 Ли — тауншип, округ Моррисон, Миннесота.
 Ли — тауншип, округ Норман, Миннесота.
 Ли — тауншип, округ Эйткин, Миннесота.
  — тауншип в штате Мичиган.
  — город в штате Массачусетс.
  — некорпоративное сообщество в округе Элко, штат Невада, США.
  — город в штате Нью-Хэмпшир.
 

 Франция
 Ли — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, кантон Валансе.

Реки 
 Ли — река в Англии, впадает в Темзу на юге Лондона.
 Ли — река в Ирландии, графство Корк.

Китаистика 
 Ли — название двух устаревших китайских единиц длины: ли () — для больших расстояний, и ли () — для расстояний, сопоставимых с миллиметром.
 Ли  — устаревшая китайская единица массы,  ляна. Стандартизированное метрическое значение согласно шичжи — 50 мг.
 Ли — () — древний керамический, а впоследствии бронзовый котёл на трёх полых ножках; глиняный кувшин.
 Ли — общее китайское название таиязычных аборигенов о. Хайнань (КНР).
 Ли (язык Китая)
 Лисао () — китайская классическая поэма.
 Ли () — категория китайской философии.
 Ли () — центральный термин в конфуцианстве.
 Ли Шу — короткоживущее государственное образование, существовавшее на территории Китая в 994 году.
 Ли — название триграммы ☲.
 Ли — название гексаграммы ䷝.
 Ли — древний дисский род, основавший царства Чэн (303—338) и Хань (338—347).

См. также 

 «Ли Дженисис» () — английский полупрофессиональный футбольный клуб.
 Алгебра Ли
 Лы

Примечания